H49 steht für:
 HMS H49, britisches H-Klasse-Unterseeboot
 HMS Diana (H49), britischer Zerstörer, auch HMCS Margaree (H49), kanadischer Zerstörer
 HMS Inconstant (H49)
 „Strabismus paralyticus“ (ICD-10-Code), siehe Schielen #Lähmungsschielen

Abkürzung